Anders Andersson, švedski hokejist, * 2. januar 1937, Švedska, † 15. december 1989, Švedska.

Andersson je večino kariere igral za klub Skellefteå AIK v švedski ligi, eno sezono je bil tudi član kluba Färjestads BK. V sezonah 1960/61 in 1961/62 je bil izbran za švedskega hokejista leta. Pogosto sta z njim v napadu igrala tudi Eilert Määttä in Kalle Hedlund, skupaj so bili znani kot komarjev napad. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil srebrno medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje. Za reprezentanco je odigral 132 tekem.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 7
| 2
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 20
| 17
| 12
| 29
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 7
| 8
| 15
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 7
| 2
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 18
| 2
| 13
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 6
| 7
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Färjestads BK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih